Con el culo al aire es el título de una película y una serie de televisión:

 Con el culo al aire, película dirigida en 1980 por Carles Mira.
 Con el culo al aire, serie española de televisión (2012-2014).